14-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2005-2006 годах с участием 14 клубов. Чемпионом впервые стал ФК «Баку».

Детали чемпионата 
 Открытие чемпионата состоялось 12 августа 2005 года (матч «Гянджа» — «Интер» — 2:2), а завершился турнир 30 мая 2006 года.
 АММК (Баку) сменил название на «Олимпик».
 Агдамский «Карабах» проводил свои домашние матчи в Баку.
 Кусарский «Шахдаг» проводил свои домашние матчи в Кубе.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Текущий чемпионат Азербайджана по футболу
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Источники 
 Книга «Нефтчи-70, Незабытое прошлое, 1937—2007». ISBN 9952-8074-2-1

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2006 году
Спорт в Азербайджане в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006